Le terme visibilité est utilisé pour :
 la visibilité, en météorologie ;
 la visibilité, en interférométrie radio, est la quantité de base de mesure (transformée de Fourier du signal (ciel) pour une ligne de base donnée;
 la visibilité horizontale, liée à la morphologie terrestre ;
 la portée visuelle de piste, la distance jusqu'à laquelle le pilote d'un aéronef placé sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe ;
 la distance de visibilité sur route ;
 dans l'eau, comme mesure de turbidité ;
 dans le domaine des médias, la connaissance par le public d'une information, en particulier dans la publicité ;
 dans le modèle de Michel Foucault les visibilités sont ce qui est produit dans le non-discursif (schéma, peinture, sculpture, architecture, etc.).